

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abraham Taïeb (?-1741), grand rabbin de Tunisie ;
 Ahmed Taïeb El Alj (1928-2012), dramaturge, comédien et parolier marocain ;
 Elia Taïeb, chanteuse française ; 
 Emmanuel Taïeb, politiste français, socio-historien, professeur de science politique ;
 Isaac Taïeb (1753-1830), grand rabbin de Tunisie ;
 Jacqueline Taïeb (1948- ), chanteuse française ;
 Jacques Taïeb (1932-2011), historien français ;
 Jean-Pierre Taïeb, compositeur français de musique de films ;
 Haï Taïeb Lo Met (1743-1837), rabbin tunisien ;
 Lily Miel Taïeb (2000- ), actrice française ;
 Maurice Taieb (1935-2021), géologue français ;
 Mohamed Taïeb Naciri (1939-2012), avocat et homme politique marocain ;
 Samir Taïeb (1957- ), homme politique et universitaire tunisien ;
 Zeiza Gisèle Élise Taïeb (1927-2020), avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne ;
 Zizi Taïeb (1916-1988), nageur tunisien ;
 Lucie Taïeb (1977- ), écrivaine et traductrice française.

Toponymie 
 Ben Taïeb, ville du Maroc.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme tunisien
Patronyme algérien
Patronyme marocain
Patronyme séfarade